Окотлан де Морелос има више значења:

 Општина Окотлан де Морелос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Окотлан де Морелос (Окотлан де Морелос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику